Jenkins kan som auktorsförkortning betyda:

 James Travis Jenkins
 Aaron P. Jenkins
 Dale W. Jenkins
 J. Travis Jenkins
 Oliver Peebles Jenkins
 Paulina D. Jenkins
 Robert E. Jenkins

Robotskapade auktorsförkortningar